Die Copa Bionaire 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Cali, Kolumbien. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2013. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Februar 2013 statt und wurde 2013 zum siebten Mal ausgetragen.

2013 war das Turnier erstmals mit 125.000 US-Dollar dotiert, und die Siegerin im Einzel sowie die Sieger im Doppel erhielten 160 Weltranglistenpunkte. Die Einzelkonkurrenz gewann Lara Arruabarrena Vecino gegen Catalina Castaño mit 6:3 und 6:2. Im Doppel siegten Mariana Duque Mariño und Catalina Castaño gegen Florencia Molinero und Teliana Pereira mit 3:6, 6:1 und [10:5].

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Bionaire Cup 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Copa Bionaire 2013 fand vom 9. bis 10. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Cali